Ка́ннада (, ) может означать:

 Каннада — дравидийский язык народа каннара в Индии, преимущественно в штате Карнатака.
 Каннада — письменность языка каннада.
 Каннада — блок Юникода, содержащий символы письменности каннада.
 Северная Каннада — округ в штате Карнатака.
 Южная Каннада — округ в штате Карнатака.

См. также 
 Канада (значения)